Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась до початку турніру через травму спини.

Елізе Мартенс виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Моніку Нікулеску з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Hobart International
Ж